FK Sjachtar (vitryska: Футбольны клуб Шахцёр Салігорск, Futbolnij Klub Šahtër) är en belarusisk fotbollsklubb i Salihorsk som grundades 1961.

Placering tidigare säsonger

Meriter 
 Vitryska mästare (4): 2005, 2020, 2021, 2022.

 Vitryska cupen (1992–)
 Mästare (2): 2004 och 2014.

 Vitryska supercupmästare (0): –.

Källor

Externa länkar 
 Officiell Hemsida
 FK Sjachtar Salihorsk på Soccerway

Fotbollsklubbar i Belarus
Sportklubbar bildade 1961